Mibu (jap. ) bezeichnet:

 Mibu (Hiroshima) (heute: Kitahiroshima (Hiroshima)), Stadt in der Präfektur Hiroshima
 Mibu (Tochigi), Stadt in der Präfektur Tochigi
 Mibu (Han), Lehen mit Sitz in Mibu (Tochigi) 
 einen Stadtteil von Nakagyō-ku (Kyōto)

Siehe auch:
 Mibu no Tadamine, japanischer Dichter